Wassenbergh ist der Familienname von:

 Abraham Wassenbergh (1897–1992), niederländischer Kunsthistoriker
 Elisabeth Geertruida Wassenbergh (1729–1781), niederländische Malerin
 Henry Abraham Wassenbergh (1924–2014), niederländischer Jurist und Schriftsteller
 Jan Wassenbergh (1716–1763), niederländischer Maler
 Jan Abel Wassenbergh (1689–1750), niederländischer Maler

Wassenbergh steht für:
 (5756) Wassenbergh, Asteroid des Hauptgürtels